Полная дискография калифорнийской панк-группы The Offspring.

Группа была основана в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, бас-гитарист Грег Крисел и ударник Пит Парада. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти.

К настоящему моменту группа выпустила девять альбомов, один сборник лучших песен («Greatest Hits»), четыре EP и три DVD, суммарный тираж которых превысил 38 миллионов экземпляров. Это позволяет считать их одной из наиболее успешных панк-групп в истории.

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Саундтреки

Видеоальбомы

Видеоклипы

Песни, не вошедшие в альбомы

Каверы

Примечания 

Offspring